Alex Timossi Andersson (né en 2001), footballeur suédois ;
 Anders Andersson (né en 1974), joueur de football suédois ;
 Andreas Andersson (né en 1974), joueur de football suédois ;
 Bengt Lennart Andersson (1948-2005), botaniste suédois ;
 Benny Bror Göran Andersson (né en 1946), musicien, chanteur et compositeur suédois ;
 Bibi Andersson (1935-2019), actrice de théâtre et de cinéma suédoise ;
 Bitte Andersson (né en 1981), réalisatrice, scénariste et actrice suédoise ;
 Björn Andersson (né en 1951), joueur de football suédois ;
 Bo Andersson (né en 1955), homme d'affaires suédois ;
 Cecilia Andersson (née en 1982), joueuse de hockey sur glace suédoise ;
 Charles John Andersson (1827-1867), explorateur suédois ;
 Christoffer Andersson (né en 1978), joueur de football suédois ;
 Claes Andersson (1937-2019), est un psychiatre finlandais
  (né en 1939), pilote automobile suédois ;
 Daniel Andersson (né en 1972), joueur de football suédois ;
 Daniel Andersson (né en 1977), joueur de football suédois ;
 Ebba Andersson (née en 1997), fondeuse suédoise ;
 Elias Andersson (né en 1996), joueur de football suédois ;
 Frank Andersson (1956-2018), lutteur suédois spécialiste de la lutte gréco-romaine ;
 Gunnar Andersson (1928-1969), joueur de football suédois ;
 Gunnar Andersson (1927-2009) pilote de rallye, directeur sportif Volvo ;
 Gunilla Andersson (né en 1975), joueuse de hockey sur glace suédoise ;
 Harriet Andersson (née en 1932), actrice de théâtre et de cinéma suédoise ;
 Hedda Andersson (1861-1950), femme médecin suédoise
 Irma Andersson-Kottö (1895-?), botaniste suédoise ;
 Isabellah Andersson (née en 1980), athlète suédoise d'origine kényane ;
 Karl-Erik Andersson (1927-2005), joueur de football suédois ;
 Kennet Andersson (né en 1967), joueur de football suédois ;
    
 Kim Andersson (né en 1982), joueur suédois de handball ;  
 Kim W. Andersson (né en 1979), auteur de bande dessinée suédois ;   
 Lars Andersson (1954-), écrivain suédois ;  
 Lars Gabriel Andersson (1868-1951), zoologiste suédois ;
 Leif Andersson (né en 1961), biathlète suédois ;
 Leif Erland Andersson (1943-1979), astronome suédois ;
 
 Likit Andersson (né en 1973), joueur de hockey sur glace suédois et thaïlandais ;
 Lina Andersson (née en 1981), skieuse de fond suédoise ;
 Magda Andersson (née en 1998), pilote automobile suédoise ;
 Magdalena Andersson (1967-), économiste et femme politique suédoise ;
 
 Malin Andersson (née en 1973), footballeuse suédoise ;
 Mårten Andersson (né en 1974), guitariste suédois ;
 Mattias Andersson (né en 1978), joueur suédois de handball ;
 Mauritz Andersson (1886-1971), lutteur gréco-romain suédois ;
  ;
 Michael Andersson (né en 1967), coureur cycliste suédois ;
 Michael Andersson (né en 1959), joueur de football suédois ;
 
 Oskar Andersson (1877-1906), dessinateur et scénariste de bande dessinée suédois ;
 Ove Andersson (1938-2008), pilote de rallye suédois ;
 Patrik Andersson (né en 1971), joueur de football suédois ;
  
 Rikke Louise Andersson (1972-), actrice danoise ;
 
 Roy Andersson (né en 1943), réalisateur suédois ;
 Sebastian Andersson (né en 1991), joueur de football suédois ;
 Sten Andersson (1923-2006 à Stockholm), homme politique et homme d’état suédois ;
 Sture Andersson (né en 1949), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Sune Andersson (1921-2002), joueur de football suédois ;
 
 Tobias Andersson (né en 1996), homme politique suédois ;
 Tommy Andersson (né en 1950), footballeur suédois ;
 Torsten Andersson (1926-2009), peintre moderniste suédois ;
 Ulf Andersson (né en 1951), joueur d'échecs suédois ;
 
 Vilhelm Andersson (1891-1933), nageur et joueur de water-polo suédois ;
 Volger Andersson (1896-1969), fondeur suédois.

Autre 
 Andersson, cratère lunaire